Бобро́вка — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Бобровка — деревня в Дзержинском районе Минской области.

Казахстан 
 Бобровка — село в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области.
 Бобровка — село в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 1999 году.
 Бобровка — название села Тоскаин в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области до 8 сентября 1992 года.
 Бобровка — название села Жанабет в Железинском районе Павлодарской области.

Россия 
 Бобровка — село в Первомайском районе Алтайского края.
 Бобровка — село в Шипуновском районе Алтайского края.
 Бобровка — деревня в Карачевском районе Брянской области.
 Бобровка — посёлок в Усть-Кутском районе Иркутской области.
 Бобровка — деревня в Козельском районе Калужской области.
 Бобровка — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Бобровка — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Бобровка — село в Большеулуйском районе Красноярского края.
 Бобровка — деревня в Казачинском районе Красноярского края.
 Бобровка — село в Поныровском районе Курской области.
 Бобровка — деревня в Черемисиновском районе Курской области.
 Бобровка — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Бобровка — деревня в Торбеевском районе Мордовии.
 Бобровка — деревня в Навашинском районе Нижегородской области.
 Бобровка — село в Сузунском районе Новосибирской области.
 Бобровка — деревня в Тарском районе Омской области.
 Бобровка — село в Курманаевском районе Оренбургской области.
 Бобровка — деревня в Северном районе Оренбургской области.
 Бобровка — посёлок в Шарлыкском районе Оренбургской области.
 Бобровка — деревня в Верховском районе Орловской области.
 Бобровка — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Бобровка — деревня в Покровском районе Орловской области.
 Бобровка — деревня в Нижнеломовском районе Пензенской области.
 Бобровка — посёлок в составе города Чусовой Пермского края.
 Бобровка — село в Кинельском районе Самарской области.
 Бобровка — село в Красноармейском районе Саратовской области.
 Бобровка — село в Марксовском районе Саратовской области.
 Бобровка — село в Петровском районе Саратовской области.
 Бобровка — село в Пугачёвском районе Саратовской области.
 Бобровка — деревня в Алапаевском муниципальном образовании Свердловской области.
 Бобровка — посёлок в Белоярском городском округе Свердловской области.
 Бобровка — посёлок в Верхнесалдинском городском округе Свердловской области.
 Бобровка — деревня в Ирбитском муниципальном образовании Свердловской области.
 Бобровка — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.
 Бобровка — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Бобровка — деревня в Томском районе Томской области.
 Бобровка — деревня в Венёвском районе Тульской области.
 Бобровка — деревня в Суворовском районе Тульской области.
 Бобровка — деревня в Ясногорском районе Тульской области, в 1994 г. включена в состав села Архангельское.
 Бобровка — деревня в Аромашевском районе Тюменской области.
 Бобровка — село в Троицком районе Челябинской области.

Украина 
 Бобровка — село в Харьковском районе Харьковской области.

Реки

Европа 
 Бобровка (приток Брыни) — в Калужской области
 Бобровка (приток Лужи) — в Калужской области
 Бобровка (приток Бузулука) — в Оренбургской области
 Бобровка (приток Исети)
 Бобровка (верхний приток Большой Чецы) — в Архангельской области
 Бобровка (нижний приток Большой Чецы) — в Архангельской области
 Бобровка (приток Могочи) — в Тверской области
 Бобровка (приток Усьвы) — в Пермском крае
 Бобровка (приток Сурана) — в Коми
 Бобровка (приток Бартемки) — в Кировской области
 Бобровка (приток Днепра) — в Беларуси
 Бобровка (приток Тетерева) — в Житомирской области Украины

Сибирь 
 Бобровка (приток Уя, притока Тобола) — в Челябинской области
 Бобровка (река, впадает в озеро Тургояк) — в Челябинской области
 Бобровка (приток Западной Чусовой) — в Свердловской области
 Бобровка (верхний приток Ирбита) — в Свердловской области
 Бобровка (нижний приток Ирбита) — в Свердловской области
 Бобровка (приток Исети) — в Свердловской области
 Бобровка (приток Нейвы) — в Свердловской области
 Бобровка (приток Режа) — в Свердловской области
 Бобровка (приток Ницы) — в Свердловской области
 Бобровка (приток Ляли) — в Свердловской области
 Бобровка (приток Тальтии) — в Свердловской области
 Бобровка (верхний приток Уя, притока Иртыша) — в Омской области
 Бобровка (нижний приток Уя, притока Иртыша) — в Омской области
 Бобровка (приток Иртыша) — в Тюменской области
 Бобровка (приток Подчугасной) — в Тюменской области
 Бобровка (приток Туры) — в Тюменской области
 Бобровка (приток Иксы) — в Томской области
 Бобровка (приток Ушайки) — в Томской области
 Бобровка (приток Чамжельки) — в Томской области, приток Чамжельки
 Бобровка (приток Тяжина) — в Кемеровской области
 Бобровка (приток Яи) — в Кемеровской области
 Бобровка (приток Тои) — в Новосибирской области
 Бобровка (приток Оби) — в Алтайском крае
 Бобровка (приток Кии) — в Хакасии
 Бобровка (приток Татарки)
 Бобровка (приток Амни) — в Ханты-Мансийском АО, левый приток Амни
 Бобровка (приток Вогулки) — В Ханты-Мансийском округе
 Бобровка (приток Кети) — в Красноярском крае
 Бобровка (приток Малого Кемчуга) — в Красноярском крае
 Бобровка (приток Малой Еловой) — в Красноярском крае
 Бобровка (приток Усолки) — в Красноярском крае
 Бобровка (приток Большого Улуя) — приток Большого Улуя в Красноярском крае.
 Бобровка (приток Тяжина) — приток Тяжина в Кемеровской области.
 Бобровка (верхний приток Лены)
 Бобровка (нижний приток Лены)
 Бобровка (приток Балдаштыка)
 Бобровка (приток Большого Улуя)
 Бобровка (приток Таёжной)
 Бобровка (приток Тагила)
 Бобровка (приток Чёрной)
 Бобровка (приток Мугая)
 Бобровка (приток Галкины)
 Бобровка (приток Кеми)
 Бобровка (приток Кили)
 Бобровка (приток Келикея)
 Бобровка (приток Белой)
 Бобровка (приток Чечуя)
 Бобровка (приток Туртаса)
 Бобровка (приток Рудиковки)
 Бобровка (приток Куты)
 Бобровка (приток Сылвицы)
 Бобровка (приток Пеледуя) — в Якутии
 Бобровка (приток Бухтармы) — в Казахстане

Железнодорожные станции 
 Бобровка (станция Приволжской железной дороги) — станция Приволжской железной дороги.
 Бобровка (станция Свердловской железной дороги) — станция Свердловской железной дороги.

Другое 
 Бобровка — спортивный (бывший военный) аэродром в Кинельском районе Самарской области России.

Примечания